«Секрет столбов Шаолиня» (, , букв. Фан Шиюй сокрушает на столбах сливы) — гонконгский фильм режиссёра . Гонконгская премьера состоялась 28 апреля 1977 года.

Сюжет 

За голову Фан Шиюя назначили награду за восстание против маньчжурского правительства. Он возвращается в город и узнаёт, что командующий Ма Жулун казнил двух его братьев. Он также узнаёт, что человек по имени Фан Дин использует его имя. Шиюй встречает его, и после драки они становятся лучшими друзьями. Между тем командующий Ма нанимает японского мастера боевых искусств Рюноскэ Дадзай, чтобы убить Фан Шиюя. Для японца это дело чести, поскольку Шиюй убил его брата — Ли Бяо.

Японский эксперт вызывает Фан Шиюя на поединок на тысяче шаолиньских столбов, но там полно ловушек, и Шиюй попадает в одну из них. К счастью, его спасает таинственный хромой рыбак Май Цзю. После этого парень проходит обучение на столбах на берегу моря под руководством рыбака. Узнав, что его девушку похитили, а друзей убили, Фан Шиюй возвращается, чтобы отомстить Жулуну и его людям.

В ролях

Примечания

Ссылки 

   
 «Секрет столбов Шаолиня» на сайте Hong Kong Movie DataBase
 «Секрет столбов Шаолиня» в базе Гонконгского Киноархива

Фильмы-боевики Гонконга
Фильмы-драмы Гонконга
Фильмы на языке путунхуа
Фильмы о боевых искусствах